Mastuerzo puede referirse a:

Botánica:
El nombre común de la planta Lepidium campestre
El nombre común de la planta Lepidium sativum.
El nombre común de la planta Lepidium virginicum
El nombre común de la planta Lobularia maritima.
El nombre común de la planta Cardamine pratensis.
El nombre común de la planta Tropaeolum majus.
En Argentina y Chile al nombre común de la planta ''Prosopis strombulifera.

Coloquial:
 Apodo actual del rey Fernando VII de España''', popularizado por Nieves Concostrina.